Hex je původně řecké slovo, které znamená šest nebo šestiúhelník (šestistranný geometrický obrazec). Může mít i několik dalších významů:

 hex – šestnáctková soustava (hexadecimální soustava) – zkratka pro hexadecimální zápis čísel, používaný především v informatice
 Hex (skupina) – hudební skupina
 Hex (počítač) – fiktivní postava z románů o Zeměploše od Terryho Pratchetta
 Hex – slangový název pro fluorid uranový